Список кантри-хитов №1 2009 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 2009 году.

Список 
В таблице указано число недель на первом месте в кантри-чарте США и высшее место в Канадском кантри-чарте.
Примечания
 1^ Песня № 1 по итогам всего года.
 A^ Первый хит № 1 в этом чарте для исполнителя.

См. также 
 Top Country Albums
 Список лучших альбомов США 2009 года
 Лучшие синглы США 2009 года по версии Billboard
 Список R&B синглов №1 в США в 2009 году

Литература 
 Whitburn, Joel. Top Country Songs 1944-2005 - 6th Edition. 2006.

Примечания

Ссылки 
Billboard Hot Country Songs chart  – online version. 

Чарты Billboard 2009 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2009 года